Giulio Alfieri ist der Name folgender Personen:

* Giulio Alfieri (Schauspieler) (1879–??), italienischer Schauspieler
 Giulio Alfieri (Automobilingenieur) (1924–2002), italienischer Automobilingenieur